Dewey é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Dewey (Dakota do Sul)
 Condado de Dewey (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos